Открытый чемпионат Мексики 2014 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2014 году турнир прошёл с 24 февраля по 1 марта. Соревнование продолжало североамериканскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре после Открытого чемпионата Австралии.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в женском одиночном разряде —  Сара Эррани
 в мужском парном разряде —  Лукаш Кубот и  Давид Марреро
 в женском парном разряде —  Лурдес Домингес Лино и  Аранча Парра Сантонха

Общая информация 
Серьёзные проблемы с финансированием накануне сезона-2014 у мужского соревнования в Сан-Хосе и совместного турнира в Мемфисе привели к серьёзным изменениям в календаре, затронувших в том числе и приз в Акапулько. После ряда переговоров калифорнийский приз был отменён, приз в штате Теннесси лишился женских соревнований и вынужден был снизить статус мужского приза, а две образовавшиеся вакансии — турниров ATP 500 и WTA International были переданы организаторам из бразильского Рио-де-Жанейро. Последние, однако, не собирались проводить у себя хардовый приз, что не устраивало руководство мужского тура, не желавших снижать статус февральской хардовой серии в Новом Свете и повышать уровень грунтовых соревнований в регионе. В итоге вынуждены были уступили организаторы другого турнира ATP 500 — в Акапулько, имевшего ряд общих спонсоров с призом в Рио-де-Жанейро. Мексиканцы согласились сменить покрытие игровых кортов, перейдя с грунта на хард.

Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 4 в мире на тот момент). Испанец некоторое время уверенно подтверждал свой статус одного из главных претендентов на титул, но в четвертьфинале вынужден был досрочно прекратить своё участие в соревнованиях, сославшись на боли в бедре. В его отсутствие титул достался четвёртому сеянному: Григору Димитрову, на пути к этому результаты выигравшему несколько затяжных поединков: у Эрнеста Гулбиса, Энди Маррея и, в финале, у Кевина Андерсона. Южноафриканец, при этом, проиграл свой пятый подряд титульный матч на соревнованиях основного тура ассоциации, а болгарин выиграл свою вторую (из трёх) игру на подобном уровне. Сильнейшим несеянным теннисистом стал Александр Долгополов, добравшийся до полуфинала. Прошлогодний чемпион — Рафаэль Надаль — не защищал свой титул.

В парном турнире сеянные участники выступили ещё хуже: лишь одна команда из посева добралась до полуфинала, а титульный матч разыграли два несеянных альянса. В итоге титул достался Кевину Андерсону и Мэттью Эбдену, в финальной игре переигравших Фелисиано Лопеса и Максима Мирного. Для южноафриканца этот титул стал первым в трёх финалах на подобном уровне, а для австралийца — четвёртым в пяти. Прошлогодние чемпионы — Давид Марреро и Лукаш Кубот — не защищали свой титул, однако оба принимали участие в турнире: испанец (совместно с Иво Карловичем) уступил уже на старте, а поляк (в альянсе с Робертом Линдстедтом) прошёл круг.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Доминика Цибулкова (№ 13 в мире на тот момент). Словачка уверенно подтвердила свой статус, добравшись до финала, где проиграла единственный за турнир сет, не помешавший ей, тем не менее, выиграть титульную игру. Её соперницей по финалу была несеянная американка Кристина Макхейл, по пути в эту стадию переигравшая третью ракетку посева Кайю Канепи. Прошлогодняя чемпионка — Сара Эррани — не защищала свой титул.

Парное соревнование у женщин также не выявило особого преимущества сеянных участников, сведясь к матчу второй пары посева — Кристины Младенович и Голины Воскобоевой — и несеянного альянса Петра Цетковская / Ивета Мельцер, где франко-казахская пара доказала своё преимущество лишь на решающем тай-брейке. Прошлогодние чемпионки: Лурдес Домингес Лино и Аранча Парра Сантонха — свой титул не защищали.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Григор Димитров обыграл  Кевина Андерсона со счётом 7-6(1), 3-6, 7-6(5).
 Димитров выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андерсон уступает 2-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Кристина Младенович /  Галина Воскобоева обыграли  Петру Цетковскую /  Ивету Мельцер со счётом 6-3, 2-6, [10-5].
 Младенович выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.
 Воскобоева выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 Мировой тур ATP 2014 года
 WTA Тур 2014 года

 Мировой тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA

 
 

Мексика
Теннис
Февраль 2014 года
Март 2014 года
2014